Miejsca we Fracnji:
 Bouchet – jezioro w departamencie Haute-Loire
 Bouchet – gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Drôme
 Le Bouchet – gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Haute-Savoie

Osoby:
 Barbara Bouchet – amerykańska aktorka
 André du Bouchet – francuski poeta
 François Bouchet – astrofizyk, kosmolog

Planetoida:
 (4313) Bouchet